Trójskok kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Letzigrund Stadion w Zurychu.

Tytuł mistrzowski z 2012 obroniła Ukrainka Olha Saładucha.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy, najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, a także najlepszy rezultat na świecie i w Europie w sezonie 2014 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje 
 Awans: Miminum 14,20 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Trójskok kobiet